Северомо́рск — город в Мурманской области России, центр одноимённого городского округа-ЗАТО.

Расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-востоку от Мурманска. Морской порт на восточном берегу незамерзающего Кольского залива Баренцева моря. Связан с Мурманском железнодорожной линией и автомагистралью. Главная военно-морская база Северного флота России. Шестой по величине город за северным полярным кругом.

Население —  чел. ().

Физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
Североморск расположен на Кольском полуострове за Северным полярным кругом, в зоне распространения многолетнемёрзлых пород, на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, на берегах губ Варламова и Ваенги.

 Климат

В Североморске умеренно-холодный климат. Значительное количество осадков в течение года, даже в сухие месяцы. По классификации климатов Кёппена — субарктический климат с коротким прохладным летом (индекс Dfc) и постоянным увлажнением в течение года. Среднегодовая температура в Североморске — 0,2 °C, среднее количество осадков в год составляет 475 мм.

История 
Первое поселение возникло на месте нынешнего города в 1896—1897 годах. Поселенцы занимались охотой, рыболовством и скотоводством. В 1917 году в поселении проживало всего 13 человек. Поселение получило название по имени губы и реки — Ваенга. Это название в свою очередь возникло от саамского «вайонгг» — самка оленя, важенка.

Возникновение Базы Северного Флота 
В 1926 году в Мурманске была основана контора по заготовке леса, одна из артелей которой была направлена в Ваенгу. В посёлке были построены барак-общежитие, баня, проложена линия телефонной связи.

В 1933 году бухта была выбрана в качестве одной из баз для создаваемого Северного флота.

С 1934 года и до начала Великой отечественной войны в городе были построены деревянные и кирпичные дома, военные объекты, а в соседней губе аэродром морской авиации. С августа 1941 года всё строительство было законсервировано.

По окончании войны строительство было возобновлено. Ваенга, с учётом имеющегося обустройства, была выбрана главным местом базирования Северного флота.

1 сентября 1947 года из Полярного в Ваенгу перебазировались штаб и управление Северного флота.

В том же 1947 году была открыта первая средняя школа. Население Ваенги составило 3884 человека.

В 1948 году в Ваенге впервые был образован поселковый Совет депутатов трудящихся.

Североморск 

18 апреля 1951 года рабочий посёлок Ваенга получил новый статус и новое имя — город Североморск.

К 1960-м годам город был уже основательно обустроен — выпускали свою продукцию хлебозавод, колбасная фабрика, цех по производству безалкогольных напитков, вступил в строй плавательный бассейн.

26 ноября 1996 года Указом Президента РФ город Североморск как крупная военно-морская база преобразован в ЗАТО (городской округ) с включением в его подчинение населённых пунктов: посёлки городского типа Сафоново, Росляково, Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро. (см. ЗАТО город Североморск).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения, проживающего на территории населённого пункта, составляет 50060 человек, из них 26503 мужчины (52,9 %) и 23557 женщин (47,1 %).

Местное самоуправление 
Глава ЗАТО г. Североморск — Прасов Олег Александрович (с декабря 2020 года).

Исполнительную власть с 1991 года возглавлял Виталий Волошин. Весной 2011 года он был утверждён на конкурсной основе на пост главы администрации ЗАТО г. Североморск. С 16 апреля 2013 года эту должность занимала Ирина Норина.

Промышленность 
Промышленность представляет в основном предприятия пищевой промышленности: молочный завод. Ранее в городе работали также колбасный завод, хлебозавод и завод безалкогольных напитков.

Также в городе имеются строительные и судоремонтные предприятия и хорошо развита инфраструктура ЖКХ, бытовых услуг и торговли.

Транспорт 

Действуют 7 маршрутов городского автобуса, обслуживаемых Североморским АТП филиалом Мурманскавтотранс. Подвижной состав: МАЗ-103.

 № 1: Морвокзал — Восточная ул. — Комсомольская ул.;
 № 2: Морвокзал — Восточная ул. — ул. Колышкина — Комсомольская ул.;
 № 2к: Морвокзал — ул. Колышкина — Комсомольская ул.;
 № 3: Морвокзал — ул. Авиаторов;
 № 6: Морвокзал — Полярная ул.;
 № 7: Морвокзал — Комсомольская ул. (ч/з ул. Кирова);
 № 8: Морвокзал — Комсомольская ул. (ч/з ул. Ломоносова).

Также действуют пригородные внутримуниципальные маршруты:

 № 101: Североморск — п. Сафоново-1;
 № 102: Североморск — г. Североморск-3;
 № 112: Североморск — п. Щукозеро (с/х «Североморец»).

Пригородные межмуниципальные маршруты:

№ 105 Североморск — г. Мурманск.

Образование 

 Вечерняя средняя школа № 1 (ул. Фулика, 1)
 Гимназия № 1 (Полярная ул., 11)
 Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко (ул. Кирова, 19)
 Средняя школа № 7 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина (ул. Саши Ковалёва, 7)
 Средняя школа № 9 (Гвардейская ул., 26)
 Средняя школа № 10 имени Константина Ивановича Душенова (ул. Душенова, 13А)
 Средняя школа № 11 (Комсомольская ул., 33)
 Средняя школа № 12 (ул. Душенова, 19)
 Лицей 1 (ул. Пионерская)

Достопримечательности 
 Памятник Героям-Североморцам, защитникам Заполярья — символ города, представляет собой фигуру моряка с автоматом в руках высотой 17 метров на пьедестале в виде рубки подводной лодки высотой 10 метров. Установлен на Приморской площади 10 июня 1973 года. Авторы скульптуры — скульпторы Г. В. Нерода и Ю. Г. Нерода, архитекторы В. Н. Душкин и А. А. Шашков.
 Памятник Героям-артиллеристам 221-А Краснознамённой батареи Северного флота — один из самых известных памятников города. Представляет собой 130-миллиметровое корабельное орудие на бетонном постаменте. Открыт на Северной сопке у Приморской площади 6 ноября 1961 года. Авторы скульптуры — архитекторы А. А. Шашков, Т. Н. Шашкова. А. Вейсман, Е. Пантелеймонов.
 Памятник авиаторам-североморцам «Самолёт Ил-4» — открыт в Североморске (пл. Мужества) 26 июля 1981 г. Этот самолёт обнаружили в сопках поисковики, доставили в город, а затем почти в течение года выполняли трудоёмкую и кропотливую восстановительную работу. Авторы: архитекторы Г. И. Евдокимова, С. А. Бачурин; инженер А. В. Страшный.
 Мемориал Североморцам, не вернувшимся с войны — памятник в виде военной техники МТ-ЛБ торжественно открыт в Североморске 19 июля 2013 года на площади Мужества (около самолёта Ил-4). Посвящён военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Северо-Кавказском регионе.
 Памятник «Торпедный катер ТКА-12» — открыт в Североморске (пл. Мужества) 31 июля 1983 г. Этим катером в годы Великой Отечественной войны командовал дважды Герой Советского Союза Александр Осипович Шабалин. Авторы: архитекторы В. В. Алексеев, В. А. Гопак; инженер А. П. Страшный.
 Памятник офицерам Северного флота
 Бюст дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова — установлен в городе Североморске (пл. Сафонова) в 1967 году. Авторы памятника — скульптор Э. И. Китайчук и архитектор А. А. Шашков.
 Бюст Героя Российской Федерации Т. А. Апакидзе — установлен в городе Североморске (пл. Сафонова) в июле 2003 года. Авторы памятника — североморские художники С. Абарина и П. Абарин, главный инженер проекта А. Ф. Речиц.
 Музей «Подводная лодка К-21» — филиал Военно-морского музея Северного флота, открыт в июле 1983 года (пл. Мужества).
 Североморский музей истории города и флота — открыт по решению администрации ЗАТО Североморск в октябре 1996 года (ул. Сафонова).

Люди, связанные с городом 

В Североморске родилась певица Леся Ярославская; актрисы Наталья Коренная и Юлия Вайшнур; писатель Виталий Амутных; и многие другие.

В Североморске проживали и служили множество известных военных, в том числе Герои Советского Союза и Российской Федерации: Борис Сафонов, Юрий Падорин, Тимур Апакидзе и многие другие.

Города-побратимы и города-партнёры 
 Побратимы
  Тервола, Финляндия
  Кеми, Финляндия
  Сёр-Варангер, Норвегия
 Партнёры
  Грозный, Россия

См. также 
 Музей истории города и флота
 Список памятников Североморска

Примечания

Топографические карты

Ссылки 

 Официальный сайт Администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск
 
 

 
Порты России
Военные порты
Порты Баренцева моря
Города, основанные в XIX веке
Бывшие посёлки городского типа Мурманской области